Остроухово — название населённых пунктов в России:

 Остроухово — село в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Остроухово — село в Захаровском районе Рязанской области.
 Остроухово — село в Токарёвском районе Тамбовской области.